Поліцеймако — прізвище грецького походження.

 Поліцеймако Віталій Павлович (1906 — 1967) — російський актор, Народний артист СРСР
 Поліцеймако Марія Віталіївна (нар. 1938) — російська акторка, Заслужена артистка Росії
 Поліцеймако Михайло Семенович (нар. 1976) — російський актор та телеведучий

Грецькі прізвища